Хаджи Георги М. Бучков е изявен деец на Българското възраждане в Македония, и един от ръководителите на Кукушката българска община.

Биография 
Бучков е роден в град Кукуш към 1818 година. Става един от водачите на българската партия в борбата срещу Цариградската патриаршия и гъркоманите за църковна независимост и българска просвета. В 1868 - 1869 година пътува заедно с Нако Станишев до Одеса за среща с Николай Миронович Тошкович за получаване на издръжка на кукушкото девическо училище.

В 1871 година е представител на Поленинската епархия на българския Църковно-народен събор в Цариград.

Бучков е баща на видния просветен деец Христо Бучков.

Бележки 

Български общественици от Македония
Български хаджии
Родени в Кукуш
Български възрожденци
Членове на Кукушката българска православна община